Werner Esser ist der Name folgender Personen:

* Werner Esser (Pädagoge) (* 1949), deutscher Germanist, Reformpädagoge, Schulentwickler und Hochschullehrer
 Werner Esser (Politiker) (1958–2015), deutscher Politiker (SPD)